Imię i nazwisko Josef Meixner nosili lub noszą m.in.:
 Josef Meixner (1889–1946) – austriacki entomolog
 Josef Meixner (1908–1994) – niemiecki fizyk teoretyk
 Josef Meixner  (ur. 1939) – austriacki strzelec sportowy, olimpijczyk z 1964, 1968, 1972 i 1976